Haute-Borne peut faire référence à:
 Haute-Borne, quartier de la ville de Villeneuve-d'Ascq abritant un parc scientifique ;
 Haute-Borne, menhir situé à Noé (Yonne) ;
 Haute-Borne, menhir situé à Saint-Germain-sur-Moine.